La Crosilha ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lacroisille, Département Tarn
 La Croisille-sur-Briance, Département Haute-Vienne
 La Crouzille, Département Puy-de-Dôme